Искусство быть смирным — второй советский сингл рок-группы «Аквариум», выпущенный фирмой «Мелодия» в виде грампластинки. В сингл вошли песни из альбома «Радио Африка» (запись и сведение Андрея Тропилло и Виктора Глазкова в студии MCI летом 1983 года). Примечательным является то, что песни на сингле представлены без радиошумов, присутствующих на самом альбоме.

Участники записи 
 Андрей Романов — вокал
 БГ — гитара, вокал, автор
 Александр Титов — бас-гитара
 Владимир Грищенко — бас-гитара
 Александр Ляпин — электрогитара
 Михаил Васильев — перкуссия
 Александр Кондрашкин — ударные, перкуссия
 Всеволод Гаккель — вокал, бас-гитара
 Сергей Курёхин — клавишные
 Михаил Кордюков — барабаны

Список композиций

Сторона 1 
 Искусство быть смирным — 4.32
 Мальчик Евграф — 2.22
(группа «Аквариум» — Б.Гребенщиков)

Сторона 2 
 Тибетское танго — 2.58 (С.Курёхин)
 С утра шёл снег — 3.50
(группа «Аквариум» — Б.Гребенщиков)

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1988 года
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»